— вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаником А. ван де Беком в 1984 году.

Распространение и среда обитания 
Известен из Нидерландов, запада Бельгии и севера Франции; согласно данным отдельных источников — эндемик Нидерландов, где он встречается в ряде общин в Северном Брабанте и Южной Голландии.

Растёт на песчаных суглинистых почвах в лесах.

Ботаническое описание 
Листья сложные, состоят из 3—5 листочков от широкоэллиптической до почти округлой формы, зубчатых по краям, часто сероватого оттенка в нижней части; верхняя часть листа густоопушённая, нижняя покрыта более мелкими редкими волосками.

Побеги покрыты шипами.

Соцветие цилиндрическое, покрытое мелкими шипами, несёт белые или ярко светло-розовые цветки с крупными лепестками от эллиптической до обратнояйцевидной формы.

Плоды опушённые.

Цветёт в июле и начале августа.

Близок видам Rubus macrophyllus, Rubus vestitus и Rubus taxandriae.

Примечания 

Розановые
Флора Европы